Der Begriff Rabenvater bezeichnet

 Rabenvater (Film), deutscher Spielfilm der DEFA von 1986
 einen umgangssprachlichen Ausdruck für einen schlechten Vater, siehe unter Rabenmutter
 den Künstlernamen von Peter „Rabenvater“ Wohlers, dem Gründer der Mittelalterband Rabenschrey